Приеде () — латышская фамилия. Известные носители:

 Приеде, Анна Августовна (1920—2007) — артистка балета, заслуженная артистка ЛССР.
 Приеде, Гунарс (1928—2000) — советский латвийский драматург и общественный деятель.
 Приеде, Янис (1874-1969) — латвийский генерал.